Henri Cellot (1827-1879), pianiste, compositeur et critique musical français ;
 Louis Cellot (1588-1658), théologie français